Означення Дискретні випадкові величини  називаються незалежними, якщо для довільних множин :

Альтернативне означення Нехай дано сімейство випадкових величин , отже . Тоді ці випадкові величини попарно незалежні, якщо попарно незалежні породжені ними σ-алгебри . Випадкові величини незалежні в сукупності, якщо такі породжені ними σ-алгебри.

Визначення, дане вище, еквівалентно будь-якому іншому з наведених нижче. Дві випадкові величини  незалежні тоді і лише тоді, коли:
 Для будь-яких ,
;
 Для будь-яких борелівських функцій  випадкові величини  незалежними;
 Для будь-яких обмежених борелівських функцій 
;

Властивості незалежних випадкових величин 
Теорема про спадковість незалежності випадкових величин. Якщо  та  - незалежні випадкові величини, а  - незалежні, невипадкові функції, які визначені на області можливих значень  та  відповідно, то  та  - незалежні випадкові величини.

 Нехай  - розподіл випадкового вектора ,  - розподіл  і  - розподіл . Тоді  незалежними тоді і лише тоді, коли
,
де  позначає (прямий) добуток мір;
 Нехай  - кумулятивні функції розподілу  відповідно. Тоді  незалежні тоді і лише тоді, коли
;
 Нехай випадкові величини  дискретні. Тоді вони незалежні тоді і лише тоді, коли
.

 Нехай випадкові величини  спільно абсолютно безперервні тобто їх спільний розподіл має щільність . Тоді вони незалежні тоді і лише тоді, коли
,
де  - щільність випадкових величин  і  відповідно.

Джерела 
 
 
 

Теорія ймовірностей